VAB (fr. Véhicule de l'Avant Blindé) (pl. opancerzony pojazd awangardy) – typ współczesnych francuskich transporterów opancerzonych
 VAB (ang. Vehicle Assembly Building) (pl. budynek montowania pojazdów) – budynek w Centrum Kosmicznym imienia Johna F. Kennedy'ego